Reduce – nell'uso comune, sinonimo di veterano di guerra (persona che ha prestato servizio militare per lungo tempo o ha partecipato a un conflitto)
 Reduce – in letteratura, libro scritto da Giovanni Lindo Ferretti e pubblicato nel 2006
 Reduce – in informatica, funzione della programmazione funzionale detta anche fold